Sittee River steht für:

 Sittee River (Fluss), Fluss in Belize
 Sittee River (Dorf), Dorf in Belize